Scribner peut faire référence :

Toponyme 

 Scribner, une ville du Nébraska,
 Le Scribner Building (ou Old Scribner Building), immeuble new-yorkais de la Cinquième Avenue à Manhattan.

Patronyme 

 Belding Hibbard Scribner, un médecin américain inventeur d'une technique de dialyse
 Evan Scribner, un joueur de baseball des Mariners de Seattle,
 George Scribner (1952-), animateur, réalisateur et scénariste américain
  (1850-1879), éditeur américain
 Troy Scribner (1991-), joueur de baseball

Divers 
 aux éditions Scribner, faisant partie du groupe Cengage.
Patronyme anglais